Stech, Štech oder Štěch ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Stech (1635–1697), deutscher Maler
 Berthold Stech (1924–2022), deutscher Physiker
 Fabian Stech (1964–2015), deutscher Kunstkritiker und Autor
 Hermann Stech (1907–1992), deutscher Jurist und Versicherungsmanager
 Marek Štěch (* 1990), tschechischer Fußballtorhüter
 Milan Štěch (* 1953), tschechischer Politiker
 Paul Stech (1892–1956), deutscher Politiker
 Ralf Stech (* 1972), deutscher Schauspieler
 Václav Štech (1859–1947), tschechischer Schriftsteller und Theaterdirektor
 Václav Vilém Štech (1885–1974), tschechischer Historiker
 Willi Stech (1905–1979), deutscher Musiker

Siehe auch:
 Steche